Il singolare  dello  Yeongwol Challenger Tennis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Bradley Klahn ha battuto in finale Tarō Daniel 7–6(7–5), 6–2.

Teste di serie

  Julian Reister (Secondo turno)
  Matthew Ebden (Secondo turno)
  Blaž Kavčič (Primo turno)
  Bradley Klahn (Campione)

  Dušan Lajović (Primo turno)
  James Ward (Primo turno)
  Mirza Bašić (Primo turno)
  Matt Reid (Quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Yeongwol Challenger Tennis 2013
ATP Challenger Tour 2013